Тринидад Зачила има више значења:

 Општина Тринидад Зачила (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Тринидад Зачила (Тринидад Зачила, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику